Palmer är ett efternamn.

Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnen
 Palmer 234
 Palmér 1487
De alfabetiseras tillsammans och behandlas därför här tillsammans, trots att de har olika uttal.

Personer med efternamnet Palmer eller Palmér
 A. Mitchell Palmer (1872–1936), amerikansk politiker, demokrat, justitieminister
 Alice Palmer  (född 1939), amerikansk politiker, delstatssenator i Illinois, demokrat
 Amanda Palmer (född 1976), amerikansk musiker och låtskrivare
 Anders Palmér (född 1960), svensk fotbollsspelare och tränare
 Arnold Palmer (1929–2016), amerikansk golfspelare
 August Palmér (1871–1953), svensk arkitekt

 Betsy Palmer (1926–2015), amerikansk skådespelare
 Brian Palmer (född 1964), amerikansk antropolog och religionsvetare
 Bridger och Brecken Palmer (födda 1998), amerikanska tvillingskådespelare
 Bruce Palmer (1946–2004), kanadensisk basist

 Calle Palmér (1929–2015), svensk fotbollsspelare
 Carl Palmer (född 1950), brittisk slagverkare
 Carlton Palmer (född 1965), engelsk fotbollsspelare och manager
 Catharina Palmér (född 1963), svensk tonsättare, kantor, pianist och violinist
 Christian David Friedrich Palmer (1811–1875), tysk evangelisk teolog
 Crawford Palmer (född 1970), fransk basketspelare

 Earl Palmer (1924–2008), amerikansk trumslagare
 Elizabeth Mary Palmer (1832–1897), nyzeeländsk sångerska och kompositör
 Erik Palmér (1917–1994), svensk målare och teckningslärare
 Evert Palmer (1897–1978), svensk präst

 Frida Palmér (1905–1966), svensk astronom

 Geoffrey Palmer (1927–2020), brittisk skådespelare
 Gunnar Palmér (född 1930), svensk bandyspelare

 Holly Palmer (född 1971), amerikansk sångerska
 Horatio Richmond Palmer (1834–1907), amerikansk sång- och musikledare

 Ingegerd Palmér (född 1946), svensk matematiker och akademisk ledare
 Ivar Palmer (1897–1985), svensk läkare, traumatolog

 Jared Palmer (född 1971), amerikansk tennisspelare
 Johan Palmér (1883–1956), svensk språkforskare
 John Palmer Usher (1816–1889), amerikansk politiker, republikan, utrikesminister
 John M. Palmer (1817–1900), amerikansk general och politiker
 Jolyon Palmer (född 1991), brittisk racerförare
 Jonathan Palmer (född 1956), brittisk racerförare

 Keke Palmer (född 1993), amerikansk skådespelare och sångerska
 King Palmer  (1913–1999), brittisk kompositör, dirigent och musiker
 Kylie Palmer (född 1990), australisk simmare

 Lawrence Palmer (född 1938), amerikansk ishockeyspelare
 Lennart Palmér (1918–2003), svensk målare och tecknare
 Lilli Palmer  (1914–1986), tysk-brittisk skådespelare
 Lillian Palmer (1913–2001), kanadensisk löpare

 Marion Palmer (född 1953), norsk-samisk poet
 Max Palmer (1927–1984), amerikansk skådespelare och wrestlare
 Morgan Palmer Hubbard  (född 1983), brittisk skådespelare

 Paul Palmer (född 1974), brittisk simmare
 Petrus Andersson Palmer (1845–1889), tidningsutgivare och översättare
 Phil Palmer (född 1952), brittisk gitarrist
 Phoebe Palmer (1807–1874), amerikansk metodist, helgelseförkunnare

 Ray Palmer (1808–1887), amerikansk kongregationistpastor och sångtextförfattare
 Robert Palmer (1949–2003), brittisk sångare
 Roundell Palmer, flera personer
 Roundell Palmer, 1:e earl av Selborne (1812–1895), brittisk politiker
 Roundell Palmer, 3:e earl av Selborne (1887–1971), brittisk politiker 

 Samuel Palmer (1805–1881), brittisk målare och grafiker
 Sandra Palmer (född 1943), amerikansk golfare
 Stephen Palmer (född 1967), brittisk orienterare

 Teresa Palmer (född 1986), australisk skådespelare och modell
 Thomas W. Palmer (1830–1913), amerikansk politiker och diplomat, republikan, senator för Michigan
 Tony Palmer (född 1941), brittisk regissör och författare

 Vera Palmer (1901–1998), brittisk friidrottare

 William Palmer, flera personer
 William Palmer, 2:e earl av Selborne (1859–1942), brittisk politiker
 William Palmer (mördare) (1824–1856), brittisk läkare och massmördare
 William A. Palmer (1781–1860), amerikansk politiker
 William Palmer (1803–1885), anglikansk teolog
 William Palmer (1811–1879), engelsk teolog
 Winthrop Palmer (1906–1970), amerikansk ishockeyspelare

Fiktiva personer
 Diana Palmer-Walker, FN-diplomat, sjuksköterska och simhoppare, hustru till Fantomen
 Wayne Palmer

Se även
 Arnold Palmer Award
 Arnold Palmer Invitational
 Arnold Palmer Tournament Golf
 Palm
 Palme (olika betydelser)
 Palmær (olika betydelser)

Källor

Engelska efternamn
Svenska efternamn